Ealdwulf est un nom anglo-saxon porté par plusieurs individus :
 Ealdwulf, roi d'Est-Anglie (663-713)
 Ealdwulf, roi du Sussex ()
 Ealdwulf, évêque de Rochester (727-736)
 Aldwulf, évêque de Lindsey (750-796)
 Adulf, évêque de Lichfield ()
 Ealdwulf, archevêque d'York (995-1002)

Anthroponyme anglo-saxon